W Polsce 
 Kotuń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Kotuń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Kotuń – gromada w powiecie siedleckim